Seventh Wonder — музыкальная группа, играющая в стиле «прогрессивный метал». Она была создана в Стокгольме в 2000 году.

История 
Группа была создана в 2000 году бас-гитаристом Андреасом Бломквистом, гитаристом Йоханом Лифвендалом и барабанщиком Джонни Сэндином, после того как распалась их предыдущая группа. Их музыка стала приобретать черты прогрессив-метала, особенно после того как в конце 2000 года к группе присоединился клавишник Андреас Содерин. Вскоре были сделаны две демозаписи — Seventh Wonder (2001) и Temple In The Storm (2003), которые получили хорошие отзывы в прессе.

За время существования группы среди её участников были такие музыканты, как Ола Хален и Энди Крэвльяк. Перед выпуском дебютного альбома Become в 2005 году к группе присоединился Томми Каревик. Альбом был хорошо воспринят прессой и получил высокие оценки. Как и все последующие альбомы, он был записан финским лейблом Lion Music.

Вскоре из группы ушел Энди, выступавший в роли вокалиста, и Томми Каревик занял его место. В 2006 году был записан следующий альбом, Waiting in the Wings, сведением и мастерингом которого занимался Томми Хансен, работающий с группами Helloween и TNT. Альбом получил ещё более положительные отзывы, чем Become, и некоторые издания дали ему оценку 10/10.

В 2007 году шла работа над новой музыкой, а также проходили концертные выступления. Группа выступала в Швеции, Дании, Норвегии, Англии и Нидерландах, вместе с такими исполнителями, как Йорн Ланде, Pagan’s Mind, Queensrÿche, Testament, Sun Caged и Redemption.

12 сентября 2008 был выпущен новый альбом, Mercy Falls. В нём рассказывается история человека, который находится после автокатастрофы в коме и грезит о месте под названием «Водопад милосердия», в то время как его семья тщетно пытается привести его в сознание. В 2009 году началась работа над альбомом The Great Escape по мотивам фантастической поэмы «Аниара». В апреле 2010 года началась студийная запись, о ходе которой группа сообщала на своём форуме и канале Youtube. 3 декабря 2010 альбом вышел в свет и получил тёплый приём слушателей и критиков.

Незадолго до выхода альбома Джонни Сэндин покинул группу по личным причинам. 25 апреля 2011 группа объявила, что новым барабанщиком будет Стефан Норгрен.

В июне 2012 года стало известно, что Томми Каревик станет новым вокалистом Kamelot, однако он отметил, что не собирается покидать Seventh Wonder.

12 октября 2018 вышел пятый студийный альбом, Tiara.

В музыке группы сочетаются быстрые гитарные пассажи и высокий вокал. Игра Бломквиста и Лифвендала отличается виртуозным владением инструментами.

Состав 

 Томми Каревик — вокал (с 2005)
 Андреас Бломквист — бас-гитара (с 2000)
 Йохан Лифвендал — гитара (с 2000)
 Андреас «Кирт» Содерин — клавишные (с 2000)
 Стефан Норгрен — ударные (с 2011)

Бывшие участники
 Ола Хален — вокал (2001—2002)
 Энди Крэвльяк — вокал (2002—2005)
 Джонни Сэндин — ударные (2000—2010)

Дискография

Демозаписи 
 Seventh Wonder (2001)
 Temple in the Storm (2003)

Студийные альбомы 
 Become (2005)
 Waiting in the Wings (2006)
 Mercy Falls (2008)
 The Great Escape (2010)
Tiara (2018)
The Testament (2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Seventh Wonder
 Официальная группа в MySpace

Прогрессив-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году